Pontier est un patronyme porté notamment par :

 Arnauld Pontier (1957-), écrivain français ;
 Frédéric Pontier (1970-), coureur cycliste français ;
 Georges Pontier (1943-), prélat français ;
  (1888-1976), prédicateur néerlandais ;
 Jean Pontier (1932-2022), homme politique français ;
 Jean-Marc Pontier (1963-), auteur de bande dessinée, critique, enseignant et artiste plasticien français.